Чисти́лище:
 Чистилище — место, где, согласно католическому вероучению, души умерших грешников очищаются от неискуплённых при жизни грехов.
 Чистилище — вторая часть Божественной комедии Данте.
 «Чистилище» — российский фильм 1997 года.
 «Чистилище» — телефильм режиссёра Ули Эделя, мистический вестерн.